Stather ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Stather (* 1948), von 1998 bis 2009 Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
 Fritz Stather (1901–1974), deutscher Chemiker und Hervorragender Wissenschaftler des Volkes
 Martin Stather (* 1954), deutscher Kunsthistoriker und Ausstellungskurator

Siehe auch:
 Stater